Британская королевская семья () — группа близких родственников монарха Великобритании.

В 1917 году Георг V из-за войны с Германией отказался от всех немецких титулов за себя и наследников и переименовал Саксен-Кобург-Готскую династию в дом Виндзоров.

В Великобритании нет чёткого юридического или формального определения члена королевской семьи. Как правило, членами королевской семьи считаются: монарх, супруг монарха, вдовствующий супруг монарха, дети монарха, внуки монарха по мужской линии, супруги и овдовевшие супруги сыновей и внуков по мужской линии монарха.

Исторически члены британской королевской семьи представляли монарха по всей Британской империи и занимали ответственные и представительские посты. На сегодняшний день они выполняют церемониальные и социальные функции как в Великобритании, так и за границей, и, кроме монарха, не имеют никакой конституционной роли в делах правительства.

Титулы и обращения 
Члены британской королевской семьи титулуются Их Величествами (правящий монарх, супруга правящего короля, вдовствующая королева) и Их Королевскими Высочествами (супруг правящей королевы, младшие члены семьи). Члены семьи мужского пола накануне свадьбы получают, как правило, один из , исторически принадлежащих Короне:
 герцог Эдинбургский (носителем являлся супруг Елизаветы II принц Филипп, после его смерти в 2021 году титул унаследовал принц Чарльз, в 2022 году он стал под именем «Карл III» королём и титул был присоединён к короне; в 2023 году Карл III воссоздал его для младшего брата — принца Эдварда), однако было оговорено, что этот титул не является наследуемым;
 герцог Глостерский (даруется младшим членам семьи, в настоящее время носителем является принц Ричард, внук Георга V);
 герцог Кентский (обычно даруется младшим сыновьям монарха, носитель — принц Эдвард, внук Георга V);
 герцог Йоркский (как правило, его получают вторые сыновья монархов, носитель — принц Эндрю, второй сын Елизаветы II);
 герцог Кембриджский (даруется также младшим членам семьи, носитель — принц Уильям, внук Елизаветы II);
 герцог Сассексский (получают младшие дети монарха, предполагался для младшего сына Елизаветы II принца Эдуарда, который, однако, предпочёл специально созданный титул графа Уэссекского, носитель — принц Гарри, внук Елизаветы II).

Наследник престола традиционно получает титул принца Уэльского и одновременно с ним — титулы герцога Корнуолльского и герцога Ротсейского (как наследник шотландского престола).

Правящий монарх является одновременно носителем титула герцога Ланкастерского (титулуясь при этом «герцогом» независимо от пола) и герцога Нормандского в отношении Нормандских островов

Особняком стоит титул герцога Виндзорского — он был создан королем Георгом VI для своего старшего брата Эдуарда, до отречения от престола известного как король Эдуард VIII, и не создавался ранее. Эдуард не оставил детей, поэтому с его смертью в 1972 году титул вернулся Короне.

Члены британской королевской семьи 
 Его Величество король Карл III и его супруга Её Величество королева-консорт Камиллa;
 Уильям, принц Уэльский, старший сын и наследник Карла III и его первой жены принцессы Дианы, и его жена Кэтрин, принцесса Уэльская. Их дети:
 принц Джордж Уэльский
 принцесса Шарлотта Уэльская
 принц Луи Уэльский
 принц Гарри, герцог Сассекский, чаще называемый Принц Гарри, второй сын Карла III и Дианы, и его жена Меган, герцогиня Сассекская. Их дети:
 принц Арчи Сассекский
 принцесса Лилибет Сассекская
 принц Эндрю, герцог Йоркский, второй сын королевы Елизаветы II.  Его дочери (от бывшей супруги Сары Фергюсон):
 принцесса Беатриса Йоркская и её муж Эдоардо Мапелли-Моцци
 принцесса Евгения Йоркская и её муж Джек Бруксбэнк
 принц Эдвард, герцог Эдинбургский, третий сын королевы Елизаветы II, и его жена Софи, герцогиня Эдинбургская. Их дети:
 леди Луиза Виндзор
 Джеймс, граф Уэссекский
 королевская принцесса Анна, единственная дочь королевы Елизаветы II и принца Филиппа.
 Питер Марк Эндрю Филлипс
 Зара Тиндалл и её муж Майк Тиндалл
 принц Эдвард, герцог Кентский, двоюродный брат королевы Елизаветы II, и его жена Екатерина, герцогиня Кентская.
 принц Майкл Кентский, двоюродный брат королевы Елизаветы II, и его жена Мари Кристина фон Рейбниц, принцесса Кентская.
 принцесса Александра, достопочтенная леди Огилви, двоюродная сестра королевы Елизаветы II.
 принц Ричард, герцог Глостерский, двоюродный брат королевы Елизаветы II, и его жена Биргитта, герцогиня Глостерская.

Генеалогическое древо британской королевской семьи

См. также 
 Внуки королевы Виктории и принца Альберта

Ссылки 

 Сайт Британской монаршей семьи